Тита́ния — женское имя:

 Титания — королева фей, супруга Оберона; персонаж комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» (ок. 1595). В её честь названы:
 Титания — крупнейший спутник Урана, открытый Уильямом Гершелем в 1787 году.
 (593) Титания — астероид в главном поясе.
 «Титания» — балет Мариуса Петипа на музыку Цезаря Пуни (Санкт-Петербург, 1866).
 «Титания» — балет Лидии Кякшт на музыку Феликса Мендельсона (Лондон, 1913).
 «Оберон и Титания» — балет О. Сентпала на музыку Феликса Мендельсона (Венгерская опера, ).
 «Титания» — гостиница в центре Афин, построенная в 1970-х годах.
 «Титания» — серия романов Ёсики Танака (1988—1991) и аниме-сериал на её основе.
 Титания — персонаж Marvel Comics.

См. также